Пото́к — обобщение понятия подмногообразия играющее ключевую роль в геометрической теории меры.
В частности, при помощи потоков обычно доказывается существование минимальных поверхностей с особенностями.

Потоки определяются подобно обобщённым функциям — поток есть линейный функционал на пространстве дифференциальных форм.

Определение 
Обозначим через  пространство гладких -форм с компактным носителем на гладком многообразии .
Поток определяется как  линейный функционал на   непрерывен в смысле распределений.
То есть, линейный функционал

есть -поток,  если для любой последовательности  гладких форм, носители челнов которой лежат в одном компактном множестве, сходящейся к нулевой форме в  имеем

Замечания

Пространство  из -мерных потоков на  это вещественное векторное пространство.

Многое свойства обобщенных функций переносятся на потоки. Например, можно определить носитель потока  как дополнение максимальному открытому множеству  такому, что
 для любой формы .
Пространство -мерных потоков с компактным носителем обычно обозначают .

Пространство потоков естественно, наделено слабой топологией.

Нормы

Можно определить несколько норм на подпространстве пространства всех потоков.
Одной из таких норм является масса.

где  есть -норма на пространстве форм.

Масса потока является естественным обобщением объёма подмногообразия.

Плоская норма, определяется как

Литература 

Геометрическая теория меры